

Politiek 

 in Suriname de Nationale Democratische Partij (Suriname)
 in Canada de New Democratic Party of Canada
 in Egypte de Nationaal-Democratische Partij (Egypte)

Overig 
 National Day Parade, nationale parade in Singapore
 NDP Nieuwsmedia, een Nederlandse groep van uitgevers